Adam Kossowski (1905-1986) – polski malarz i rzeźbiarz
 Aleksander Kossowski (1886-1965) – polski historyk
 Antoni Kossowski (1701–1771) z Głogowy herbu Dołęga – sekretarz wielki koronny
 Franciszek Kossowski (zm. 1700) – wojski lubelski
 Edmund Kossowski (1920-2002) – polski śpiewak operowy
 Henryk Kossowski (ujednoznacznienie)
 Ignacy Kossowski (XVIII w.) – starosta radziejowski, kłodawski
 Ignacy Pantaleon Kossowski (XVIII w.) – cześnik chęciński, łowczy chęciński,wojski większy chęciński
 Jan Kossowski(1898 – 1958) – architekt i budowniczy
 Jerzy Kossowski (1889-1969) – polski pisarz
 Jerzy Kossowski (1892-1939) – kapitan awiacji Armii Imperium Rosyjskiego, pułkownik pilot Wojska Polskiego.
 Maciej Kossowski(1937) - 2022) – polski piosenkarz
 Olgierd Kossowski (1928-2011) – polski lekarz, neurolog 
 Roch Kossowski herbu Dołęga  (1737-1813) – podskarbi wielki koronny
 Tomasz Kossowski (XVIII w.) – chorąży brzeziński, stolnik brzeziński, chorąży orłowski, stolnik orłowski
 Władysław Kossowski (ur. 1836) – oficer armii rosyjskiej, spiskowiec, powstaniec z 1863, sybirak
 Wieniedikt Abdank-Kossowski (1918-1994) – wojskowy armii litewskiej, emigracyjny działacz polityczno-społeczny.
 Witold Habdank Kossowski (1894-1954) – pierwszy dyrektor pierwszego liceum w Stalowej Woli
 Władimir Abdank-Kossowski (1886-1962) – rosyjski wojskowy, emigracyjny działacz społeczno-polityczny